Bunak steht für:

 Bunak eine Ethnie auf der südostasiatischen Insel Timor
 Bunak (Sprache), deren Sprache

Bunak ist der Familienname von:
 Wiktor Walerianowitsch Bunak (1891–1979), sowjetischer Anthropologe